Název Starý potok má více vodních toků:

 Starý potok (přítok Manětínského potoka) – pravostranný přítok Manětínského potoka v okrese Plzeň-sever
 Starý potok (přítok Radbuzy) – pravostranný přítok Radbuzy v okrese Domažlice
 Starý potok (přítok Smolníku) – levostranný přítok Smolníku na Slovensku v okrese Gelnica
 Starý potok (přítok Trebele) – pravostranný přítok Trebele v okrese Košice-okolí
 Starý potok (přítok Výrovského potoka) – levostranný přítok Výrovského potoka v okrese Tachov

…nebo také jen část vodního toku:
 Starý potok – označení pro horní tok Merklínky v okresech Domažlice, Klatovy a Plzeň-jih